

Ludzie noszący nazwisko Malak 
 Kazimierz Malak – polski żołnierz
 Tadeusz Malak – polski reżyser i aktor
 Waldemar Malak – polski sztangista
 Wojciech Malak – polski żużlowiec

Postacie fikcyjne 
 Darth Malak - postać z uniwersum Gwiezdnych Wojen

Polskie nazwiska